El kolovrat (traducción aproximada: «rueda giratoria») es un antiguo símbolo eslavo, similar a una rueda de ocho radios, dedicado al dios del sol Svarog.

También es el nombre de:
 Kolovrat, una localidad de Bosnia y Herzegovina;
 Kolovrat, un grupo ruso de Rock Against Communism.